gromada Mostki (powiat staszowski) (sandomierski/staszowski)
 gromada Mostki (powiat świebodziński)

także:

 gromada Nowe Mostki (powiat sochaczewski)